El Coll de l'Ullat és una collada situada a 938,2 m alt de la Serra de l'Albera, en el límit dels termes comunals de l'Albera i la Roca d'Albera, a la comarca del Rosselló (Catalunya del Nord).

És al sector sud-oest del terme de la Roca d'Albera, i a l'extrem de llevant del de l'Albera. És al nord-est del Roc dels Tres Termes i al sud-est de la Collada de la Perera.

S'hi pot arribar per una carretera des del Pertús. La vegetació hi és molt frondosa; hi abunden els pins i algunes sequoies. En aquest coll hi ha un xalet refugi i una font profundament decorada pel pastor Manel, originari d'aquestes contrades. Des d'aquí es pot iniciar una excursió d'ascens al Puig Neulós. És un dels destins habituals de les rutes excursionistes de la zona occidental de la Serra de l'Albera, especialment freqüentat per la seva proximitat al Puig Neulós.

Referències 

Colls de l'Albera
Geografia de la Roca d'Albera